Calfucurá puede referirse a:

Juan Calfucurá, Lonco Mapuche del siglo XIX;
Calfucurá, paraje de la Argentina.